Гімн Брунею — державний гімн Брунею. Автор слів гімну — Юра Халім, автор написав слова гімну в 1947 році. Композитор — Haji Awang Besap bin Sagar. Затверджений як гімн протекторату Бруней в 1951 році. Був збережений як державний гімн після здобуття країною незалежності 1 січня 1984 року. Виконується малайською мовою.

Виконання
Державний гімн співається школярами Брунею кожного понеділку під час підйому державного прапору та державного гербу. Державний гімн також звучить кожного ранку на радіо та телебаченні Radio Television Brunei (RTB).

Слова

Посилання

Джерела
Audio of Allah Peliharakan Sultan, national anthem of Brunei, with information and lyrics 
Collection of Songs for His Majesty The Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam, Copyright (c) Radio Television Brunei, Dirgahayu Kebawah Duli Tuan Patik 

Національні символи Брунею
Бруней
Бруней
Музика Брунею
1947